Cratere Da Vinci – cratere su Marte.
 Cratere da Vinci – cratere sulla luna.